Oltmanns ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Oltmanns (1934–2013), deutsche Politikerin (SPD)
 Dietrich Oltmanns (* 1956), deutscher Fotograf
 Friedrich Oltmanns (1860–1945), deutscher Botaniker
 Georg Oltmanns (* 1915), deutscher Handelsstudiendirektor und Politiker (DP), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Gudrun Oltmanns (1959–2001), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Hayo Tjarks Oltmanns (1878–1907), österreichischer Gebrauchsgraphiker und Illustrator
 Jabbo Oltmanns (1783–1833), deutscher Mathematiker und Astronom
 Jan Oltmanns (* 1956), deutscher evangelischer Geistlicher
 Jutta Oltmanns (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Karsten Oltmanns (1940–2016), deutscher General
 Kerstin M. Oltmanns (* 1969), Ärztin und Professorin für Psychoneurobiologie
 Peter Oltmanns (1913–1990), Oberkreisdirektor in Zetel
 Reimar Oltmanns (* 1949), deutscher Journalist und Buchautor
 René Oltmanns (* 1999), deutscher Schauspieler
 Torsten Oltmanns (* 1964), deutscher Unternehmensberater und Sachbuchautor zu Wirtschaftsthemen
 Willi Oltmanns (1905–1979), deutscher Maler